Castello di Hachigata – castello del Giappone
 Stazione di Hachigata – stazione ferroviaria del Giappone

Pagine correlate 

Assedio di Hachigata